Der Name Ipiq-Adad steht für:
 Ipiq-Adad I., Gouverneur von Ešnunna
 Ipiq-Adad II., König von Ešnunna